La Prima Lega 2017-2018, campionato svizzero femminile di terza serie, si concluse con la promozione di  e .

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale B 2018-2019.
      Retrocesso in Seconda Lega cantonale 2018-2019.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati.
Minor numero di punti di penalizzazione nella graduatoria di disciplina (R.G. art. 48).
Applicato l'art. 48 R.G. per i pari punti del Küssnacht am R. e del Lucerna 2 utilizzando i 4 punti disciplinari cumulati dal giudice sportivo al Küssnacht am R. e 15 al Lucerna 2. Non è stato giocato alcun spareggio.
Applicato l'art. 48 R.G. per i pari punti del Courgevaux 1, Baar 1 e Renens 1 utilizzando i 9 punti disciplinari conteggiati dal giudice sportivo al Courgevaux 1, 18 al Baar 1 e 85 al Renens 1. Non è stato giocato alcun spareggio.

Risultati

Tabellone

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale B 2018-2019.
      Retrocesso in Seconda Lega cantonale 2018-2019.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati.
Minor numero di punti di penalizzazione nella graduatoria di disciplina (R.G. art. 48).
Applicato l'art. 48 R.G. per i pari punti del Staad 1 e dell'Altstetten utilizzando i 7 punti disciplinari cumulati dal giudice sportivo allo Staad 1 e i 24 dell'Altstetten.
Applicato l'art. 48 R.G. per i pari punti del Gossau e del Balerna utilizzando i 20 punti disciplinari cumulati dal giudice sportivo al Gossau e i 21 del Balerna.

Risultati

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 

2017 3